Hiersdorf ist der Name folgender Orte:

 Hiersdorf (Essing), Ortsteil des Marktes Essing, Landkreis Kelheim, Bayern
 Hiersdorf (Gemeinde Wartberg), Katastralgemeinde von Wartberg an der Krems, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

Siehe auch:
 Hirsdorf